Frankford kan syfta på:

Australien 

 Frankford, Tasmanien

USA 

 Frankford, Delaware, Sussex County, 
 Frankford, Missouri, Pike County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar